Friedrich August von Haeseler ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August von Haeseler (Forstmeister) (1729–1796), deutscher Hofbeamter und Forstmeister
 Friedrich August von Haeseler (Rittmeister) (1779–1854), preußischer Rittmeister, Politiker